Kupa est un toponyme qui peut désigner :
 la rivière Kupa ou Kolpa en slovène, qui marque notamment une partie de la frontière entre la Croatie et la Slovénie ;
 Kupa, une localité de Croatie située dans la municipalité de Delnice, comitat de Primorje-Gorski Kotar ;
 Kupa, une commune hongroise (Borsod-Abaúj-Zemplén).
 Kupa (Isiro), commune urbaine de la ville d'Isiro au Congo RDC.